Tanganika nebo Tanganyika či Tanganjika, je:

 Tanganika (jezero) – jezero na hranicích Demokratické republiky Kongo a Tanzanie.
 Tanganika (země) – pevninská část Tanzanie.
 Tanganika (distrikt) – distrikt provincie Katanga v Demokratické republice Kongo